Producent nadzoruje delo v različnih panogah zabavne industrije. Glede na panogo se razlikujejo producenti še po zvrsteh in delu, ki ga opravljajo.

Izvršni producent nadzoruje delo enega ali več producentov v filmski, televizijski, glasbeni ali gledališki produkciji. Izvršni producent je lahko tudi nekdo, ki finančno pripomore k nastanku nekega dela in se ne vmešava v kreativni del izvedbe dela.  

Izvršni producenti v ameriški televizijski produkciji opravljajo vlogo scenarista in producenta. Točen naziv je odvisen od izkušenj in garaškega dela. Kasneje je možno napredovanje v višji naziv izvršnega producenta. 

Po panogah obstajajo naslednji producenti:
 glasbeni producent: nadzoruje snemanje glasbe v glasbenem studiju, 
 gledališki producent: nadzoruje organizacijo in izvedbo gledaliških predstav,
 filmski producent: razvije projekt, zbira denar, nadzoruje organizacijo in izvedbo filma vključujoč z marketinškimi aktivnostmi,
 hollywoodski filmski producent (producent, ki deluje znotraj studijskega sistema oziroma je zaposlen v filmski industriji na teritoriju ZDA),  
 televizijski producent: nadzoruje organizacijo in izvedbo televizijskih del, ter piše scenarije in morebitno nadzoruje pisarno scenaristov (angleško writers room).

Glej tudi 
 produkcija
 showrunner
 zelena luč
 filmski proces
 hollywoodsko kreativno računovodstvo

Poklici

he:יצרן
uk:Продуценти